

Sciences et techniques 
En biologie :
 la faune d'un biotope (océan ou mer, continent ou pays, région marine ou continentale) est l'ensemble des espèces animales qui y vivent ;
 dans la littérature naturaliste, une « faune » est un ouvrage décrivant la faune d'un lieu particulier. Ainsi, Faune de France est une collection d'ouvrages sur la faune française ;
 le faune est un papillon, de la famille des Nymphalidés.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie romaine, un faune est une créature champêtre, proche du satyre, dont la divinité originale et unique est Faunus.

Culture et société 
Dans les arts plastiques :
 Le Faune est une sculpture du faussaire britannique Shaun Greenhalgh ;
 Les Faunes est une sculpture de François-Raoul Larche.